

Forme AZE 

AZE est un code qui peut signifier :
 Azerbaïdjan,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

AZE est un sigle ou un acronyme qui peut signifier :
 , un consortium vivant à stopper la perte de biodiversité dans le monde.

Forme Aze 

aze est un code qui peut signifier :
 azéri, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Forme Azé 

 

Azé est le nom de différentes communes françaises :
 Azé, en Loir-et-Cher ;
 Azé, ancienne commune dans la Mayenne ;
 Azé, en Saône-et-Loire, dont :
 Grottes d'Azé.

Azé est le nom d'une association française régie par la loi de 1901 : 

 Azé, association qui soutient l'accès à l'éducation à Toliara, Madagascar.

Azé est le titre d'un film (Azé) réalisé par Ange Leccia, sorti en 2004.

Voir aussi 
 Grottes du Pech de l'Azé à Carsac-Aillac, Dordogne.
 , page d'homonymie de communes.